Buraca pode ser:

 Buraca, é o tipo de cavidade cársica.
 Buraca, é uma freguesia de Portugal.

Desambiguação